skakunowate (Tetrigidae) – rodzina owadów
 skakunowate (Salticidae) – rodzina pająków